Die Raimo-Kilpiö-Trophäe ist eine Eishockey-Auszeichnung, die von der finnischen SM-liiga an den fairsten Spieler („Gentleman Player“) vergeben wird. Der Preis ist nach dem finnischen Eishockeystürmer Raimo Kilpiö (* 1936) benannt, der über zehn Jahre in der Nationalmannschaft spielte, jedoch nie eine Medaille bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen gewinnen konnte.

Preisträger

Preisträger nach Mannschaften 
 16 Preisträger: TPS
 10 Preisträger: Tappara/TBK
 7 Preisträger: Ilves
 5 Preisträger: Jokerit
 4 Preisträger: HIFK, Kärpät, SaiPa
 2 Preisträger: HJK, Blues/Kiekko-Espoo, HPK, Lukko, TK-V
 1 Preisträger: Ässät, JYP, KalPa Koo-Vee, Pelicans, RU-38, TuTo, Vesa

Weblinks 
 Liste der Gewinner bei liiga.fi

Liiga-Auszeichnung